Cachrys maritima är en flockblommig växtart som beskrevs av Spreng.. Cachrys maritima ingår i släktet Cachrys och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
maritima